Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Copa Colsanitas 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Caroline Garciaová, která zvolila účast ve francouzském týmu na paralelně probíhajícím ostravském semifinále Fed Cupu.

Vítězkou dvouhry se stala nenasazená Brazilka Teliana Pereirová, jež ve finále zdolala kazašskou turnajovou pětku Jaroslavu Švedovovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–1. Připsala si tak premiérové turnajové vítězství kariéry na okruhu WTA Tour. čímž ukončila 27leté čekání brazilské tenistky na singlový titul v této úrovni ženského tenisu. Poslední Brazilkou, která vyhrála před ní trofej byla Neige Diasová v dubnu 1988 na antukovém Barcelona Ladies Open.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Copa Colsanitas
WTA Tour 2015
Sport v Kolumbii v roce 2015